Семён Васильевич Кумпан (1881—1948) — советский геолог, профессор, специалист по методике разведочного дела угля и горючих сланцев.

Биография 
Родился в 1881 году

Окончил Горный институт.

Вёл геологическую съемку и разведку углей на Донбассе и Кузбассе.

С 1932 года — профессор Ленинградского горного института.

В 1933 году описал Барзасское месторождение девонских углей — сапропелитов и выявил крупные запасы углей в Кемеровском районе Кузнецкого бассейна.

Принимал участие в изучении горючих сланцев северо-западной части Русской платформы.

Скончался 22 июня 1948 года в Ленинграде.

Членство в организациях 
 Член ВКП(б) с 1946 года.

Библиография 
Основные публикации:
 Опробование месторождений каменного угля и горючих сланцев, Л.-М., 1932;
 Курс разведочного дела, ч. 1-2, Л.-М., 1934-37 (совм. с В. П. Гуцевичем и др.).

Примечания

Ссылки 
 Библиография 

Геологи СССР